Dorfkirche Grabo steht für
Dorfkirche Grabo (Jessen)
Dorfkirche Grabo (Straach)
Siehe auch
Dorfkirche Grabow